Ranuzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Maria Ranuzzi (1626–1689), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Kardinal und Erzbischof von Bologna
 Vincenzo Ranuzzi (1726–1800), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Ancona und Kardinal
 Vittorio Amedeo Ranuzzi de’ Bianchi (1857–1927), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Kurienkardinal